

Patronymes 
Khazanov (masculin ; ) ou Khazanova (féminin ; ), également Khazanoff ou Hazanov, est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anatoly Khazanov (1937-), anthropologue et historien soviétique puis américain.
 Boris Khazanov (1928-2022), écrivain et traducteur russe.
 Elena Hazanov (1977-), réalisatrice suisse d'origine russe.
 Guennadi Khazanov (1945-), humoriste russe.

Patronyme russe